Plusieurs navires de la Royal Navy britannique ont été nommés HMS Raisonnable d'après le mot français « raisonnable » :

 Raisonnable, à l'origine un vaisseau de ligne français de 64 canons, capturé par les navires britanniques Dorsetshire et Achilles le . Il est perdu en mer au large de la Martinique le . 
 Raisonnable, vaisseau de ligne de 64 canons construit à Chatham Dockyard et lancé en 1768. Il participe à la bataille de Copenhague et à la bataille du Cap Finisterre. Il a été démantelé à Sheerness en 1815. Horatio Nelson servi à son bord.

Notes et références 

Raisonnable